Бенхами́н Анто́нио Гаррé (; родился 11 июля 2000, Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Крылья Советов».

Биография 
Бенджамин Гарре родился  в Буэнос-Айресе. В возрасте 5 лет мать  отвела его в клуб «Вильярреал—Версаль», потому что он играл дома в футбол 24 часа в сутки, подвергая опасности свой дом. Вскоре его начинают замечать и он в возрасте 7 лет переходит в клуб «Атлетико Велес Сарсфилд», в котором оставался до 2016 года.

Его дед — Оскар Гарре — чемпион мира по футболу 1986 года. Все его родственники по мужской линии (за исключением среднего сына Оскара) в разные годы выступали за «Уракан»: отец (младший сын Оскара) — , два дяди —  (старший сын Оскара) и  (крёстный отец и брат его матери Жаклин).

 Гарре сыграл свадьбу с моделью , а годом ранее — в феврале 2022 года — у них родилась дочь Амира.

Клубная карьера 
Гарре — воспитанник клуба «Велес Сарсфилд». В июне 2016 года он подписал контракт с английским клубом «Манчестер Сити». Для получения игровой практики Бенхамин выступал за молодёжную команду  «горожан» (61 матч и 14 голов), в том числе в юношеской лиге УЕФА. Перед началом сезона 2018/19 он отправился с «Сити» в предсезонное турне по США и в рамках международного кубка чемпионов провёл свой первый матч за основной состав против дортмундской «Боруссии» — заменив на 73 минуте Фила Фодена. А также выходил на замену в матчах против «Ливерпуля»  и «Баварии».

В начале 2020 года Гарре вернулся на родину, подписав контракт с «Расингом». 28 февраля в матче против «Ньюэллс Олд Бойз» он дебютировал в аргентинской Примере. 24 сентября в поединке Кубка Либертадорес против перуанского «Альянса Лима» Бенхамин забил свой первый гол за «Расинг».

В 2021 году травма левого колена выбила его из игры на семь месяцев и пришлось начинать всё сначала.

Летом 2022 года Гарре перешёл в «Уракан» на правах аренды. 11 июня в матче против «Росарио Сентраль» он дебютировал за новую команду. 25 июля в поединке против «Колона» Бенхамин забил свой первый гол за «Уракан». 

В январе 2023 года Гарре перешёл в российский клуб «Крылья Советов», подписав контракт на 3,5 года. Сумма трансфера составила 1,75 млн. евро. 23 февраля в поединке Кубка России против московского «Динамо» Бенхамин дебютировал за основной состав.

Международная карьера 
В 2015 году стал бронзовым призёром Чемпионата Южной Америки 2015 в возрасте до 15 лет.

В 2017 году Гарре принял участие в юношеском  в Чили. На турнире он сыграл в матчах против сборных Венесуэлы, Парагвая, Перу и Бразилии.

Достижения 
Международные
 Сборная Аргентины по футболу (до 15 лет)
 Бронзовый призёр:

Клубная статистика

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Ссылки 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Уракан»
Игроки ФК «Крылья Советов»